Maudemo bezeichnet:

 einen osttimoresischen Suco, siehe Maudemo
 einen osttimoresischen Ort im Suco Casabauc, siehe Casabauc
 einen osttimoresischen Ort im Suco Lalawa, siehe Lalawa